Geiersmühle ist der Ortsname von

 Geiersmühle (Castell), Ortsteil der Gemeinde Castell, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Geiersmühle (Kirchheim), Ortsteil der Gemeinde Kirchheim, Landkreis Würzburg, Bayern

Siehe auch
 Geiermühle